Владимир Викторович Мигалев (30 апреля 1936, Москва) — советский футболист, вратарь. Мастер спорта СССР (1958).

Биография 
Родился в Москве, в войну семья Мигалева была эвакуирована вместе с заводом в Куйбышев. В Куйбышеве начал заниматься футболом в юношеской команде «Восход» у Замятина и Соковикова. В 1953 году выиграл чемпионат России среди юношей и получил звание мастера спорта СССР. В 1955—1959 годах играл в «Крыльях Советов», отстоял в воротах 58 матчей, 28 из них в Высшей лиге. Входил в юношескую сборную РСФСР. В составе сборной РСФСР участвовал в Первой спартакиаде народов СССР сыграв 4 матча. 31 июля 1956 в присутствии 100 000 зрителей стоял в воротах сборной РСФСР в матче против сборной КНР, эта игра была первым матчем на стадионе Лужники. В 1959 году в 23 года принял решение завершить карьеру из-за разрыва связок колена и закончить обучение в авиационном институте.

В 1960 году получил диплом и устроился работать на металлургический завод. В 1963 году перешёл в Куйбышевский филиал Всесоюзного института авиационных материалов. В этом заведении за 18 лет прошёл путь от старшего инженера до заместителя начальника филиала по научной работе. С 1980 работал старшим преподавателем в Куйбышевском филиале института повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минавтопрома, позже возглавил этот институт. Автор большого числа научных работ и изобретений, защитил кандидатскую диссертацию.

Клубная статистика 
.

Выступления за сборную РСФСР

Примечания

Ссылки 
 Владимир Мигалев
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Крылья Советов»
Мастера спорта СССР
Выпускники СГАУ‎